«Письмо к учёному соседу» — первый печатный рассказ русского писателя XIX—XX века Антона Павловича Чехова, впервые опубликованный под псевдонимом «….въ» 9 марта 1880 года в десятом номере художественно-юмористического журнала «Стрекоза». Точное время написания рассказа осталось неизвестным, он создавался на основе материала, с которым Чехов ранее выступал по вечерам в кругу семьи. Литературоведами было отмечено, что несмотря на распространённость жанра, Чехову удалось привнести нечто новое в юмористическую журналистику.

Сюжет 
Юмористический рассказ в форме письма сельского помещика Василия Семи-Булатова своему новому соседу-профессору Максиму, который приехал из Петербурга в село Блины-Съедены. В письме помещик пытается познакомиться с ним и продемонстрировать ему свой глубокий ум, но при этом письмо написано совершенно безграмотно и содержит огромное количество научных нелепиц.

История создания 

Согласно воспоминаниям младшего брата писателя Михаила Павловича Чехова, рассказ представлял собой «в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях», а формой для этого рассказа «послужило письмо его деда Егора Михайловича к его отцу Павлу Егоровичу». Согласно же другим исследованиям, А. П. Чехов в рассказе пародировал письма своего отца Павла Егоровича. Также высказывалась гипотеза, что высмеивание антидарвинизма в рассказе связано с влиянием на Чехова, который в то время был студентом-первокурсником медицинского факультета Московского университета, профессора К. А. Тимирязева, который активно пропагандировал на факультете учение Ч. Дарвина.

Дата написания рассказа неизвестна. Первое упоминание о нём появилось в журнале «Стрекоза» 13 января 1880 года: «Москва, Грачёвка, г. А. Че-ву. Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем и на дальнейшее подвижничество». 20 января 1880 года главный редактор И. Василевский писал Чехову: «Милостивый государь! Редакция честь имеет известить Вас, что присланный Вами рассказ написан недурно и будет помещён в журнале. Гонорар предлагается редакцией в размере 5 коп. со строки». Цензурное разрешение было получено 6 марта 1880 года. Изначально, по воспоминаниям Михаила Павловича Чехова, в рукописи рассказ назывался «Письмо к учёному соседу». В печати вышел как «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к учёному соседу д-ру Фридриху». Впервые был опубликован под псевдонимом «….въ» 9 марта 1880 года в десятом номере художественно-юмористического журнала «Стрекоза».

В 1882 году Антон Павлович планировал напечатать рассказ в составе авторского сборника «Шалость». По требованию цензурного комитета (цензором выступал В. Я. Фёдоров) для включения рассказа в сборник Чехову пришлось заменить в тексте «местного максимуса понтифекса отца Герасима» на «соседа Герасимова». Любые упоминания церкви и духовенства последовательно вычёркивались цензурой по всему сборнику. Сборник был отпечатан, но в итоге был не допущен цензурой.

Художественные особенности 

Литературовед Сергей Дмитриевич Балухатый обратил внимание, что «раннее обращение Чехова к писанию юмористических рассказов вытекало из комического, как бы „органического“, дара Чехова, который изливался не только в словесном творчестве, но и в письмах, беседах, в обыденной жизни писателя». Первый печатный рассказ, по мнению критика, мог быть написан как пародия на некоторый отрывок из послания неизвестного человека, который сохранился в ялтинском доме писателя.

Подобный пародийный жанр, основным элементом которого выступал поверхностный и утрированный комизм, был достаточно распространён в журналах 1870-х — начала 1880-х годов.
Но по мнению литературоведа Михаила Петровича Громова, подчинив языковой строй письма характеру лица, от имени которого оно сочинялось, Чехов на основе избитого жанра придумал нечто новое для юмористической журналистики. К подобному писатель уже был подготовлен предыдущим опытом работы над драмой «Безотцовщина» и водевилями, написанными «превосходным языком и очень характерным для каждого там выведенного лица». Критик отметил те же тонкие акценты орфографии, витиеватости слога, своеобразие «старческих гиероглифов», раскрывающие глубокий образ главного героя, автора письма. Уже в этом персонаже прослеживаются черты будущего Хамелеона и унтера Пришибеева.

Авторские варианты 
Известно два авторских варианта текста рассказа, различия между которыми сведены в таблицу ниже (без учёта цензурных исправлений в издании 1882 года — «отца Герасима» на «соседа Герасимова»). Текст в таблице приведён в современной русской орфографии, но умышленно внесённые А. П. Чеховым орфографические ошибки («извените», «нащот», «приежжайте» и др.) сохранены.

Адаптации 
В 2010 году по мотивам рассказа был снят одноимённый мультфильм. Режиссёр — Надежда Бойко ().

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Рассказы Антона Чехова
Произведения, впервые опубликованные в альманахе «Стрекоза»